Шиманек () — польская фамилия.
  (род. 1961) — польский футболист.
 Шиманек, Войцех (род. 1982) — польский футболист, защитник варшавского футбольного клуба «Полония».
  (род. 1937) — польский журналист.
  (род. 1981) — польский комик и актёр.
  — британский астроном и астрофотограф. 
  — польский юрист, судья Верховного Суда.
  — польский политолог.

 Шиманек-Дереш, Йоланта (1954—2010) — польский юрист, политический деятель.